Arauca (stad), een stad in Colombia
Arauca (departement), een departement van Colombia, waarvan de stad Arauca de hoofdstad is
Arauca (rivier), een zijrivier van de Orinoco